Мухаммед-Алі Фарукі (перс. محمدعلی فروغی ذكاءالملک‎‎; 1877—1942) — іранський науковець, державний та політичний діяч, тричі обіймав посаду прем'єр-міністра.
 Насір-ханом Фарукі —  султан Хандешу .